Сергéй Инáлович Газдáнов (21 августа 1969, Орджоникидзе, Северо-Осетинская АССР — 2000) — советский и российский футболист. Выступал на позициях защитника и полузащитника.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы орджоникидзевского «Спартака». Профессиональную карьеру игрока начинал в 1986 году под руководством Игоря Зазроева. За полтора сезона провёл в «Спартаке» 20 встреч после чего пополнил ряды таллинского «Спорта», где провёл вторую половину 1987 года, сыграв шесть встреч.

Сезон 1988 провёл в составе второй команды московского ЦСКА. В 1989 году вернулся в родной «Спартак», где выступал последующие шесть лет с кратковременным перерывом в 1991 году, когда он на правах аренды играл в составе другой владикавказской команды — «Автодора». В составе «барсов» стал серебряным призёром чемпионата России 1992 года. Всего же в составе владикавказцев провёл 139 встреч в чемпионатах страны (6 голов) и две игры в рамках 1/32 финала кубка УЕФА 1993/94 годов против дортмундской «Боруссии».

Сезон 1995 года провел в клубе первой лиги «Уралан», в составе которого провёл 35 встреч. Перед началом первенства 1996 года стал игроком нальчикского «Спартака», где выступал на протяжении двух с половиной лет, проведя за команду 89 матчей. Завершил карьеру игрока в 1998 году в составе владикавказского «Автодора». Скончался во второй половине 2000 года.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 1992.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений взята со Sportbox.ru
 Статистика выступлений взята с FootballFacts.ru

Примечания

Ссылки 
  (с 1992 года)
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спорт» Таллин
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»